La Zona Metropolitana de Tehuantepec se localiza en la parte sureste del estado de Oaxaca, en la región del Istmo, y se conforma por tres municipios: Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz y San Blas Atempa, con un total de 179, 870 habitantes.

Población (2020)

Referencias